Mistrzostwa Rosji w łyżwiarstwie figurowym 2021 (ros. Чемпионат России по фигурному катанию на коньках 2021) – zawody mające na celu wyłonienie najlepszych łyżwiarzy figurowych w Rosji. W ramach mistrzostw Rosji zostaną rozegrano m.in.:
 Mistrzostwa Rosji Seniorów – 23–27 grudnia 2020 w Czelabińsku
 Mistrzostwa Rosji Juniorów – 1–5 lutego 2021 w Krasnojarsku

Terminarz

Kategoria seniorów

Zmiany na listach startowych 
9 grudnia 2020 roku opublikowano wstępne listy startowe zawodników zakwalifikowanych do mistrzostw Rosji 2021, po tej dacie dokonano następujących zmian w ostatecznych listach startowych w poszczególnych konkurencjach:

Wyniki

Kategoria seniorów

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2021
2020 w łyżwiarstwie figurowym
2021 w łyżwiarstwie figurowym
Zawody sportowe w Czelabińsku
Zawody sportowe w Krasnojarsku